Zha La kan syfta på följande platser:

Kina 

 Za La (bergspass i Kina, lat 28,00, long 88,70), Tibet, 
 Zhag La, bergspass, Tibet, 
 Zag La, bergspass, Tibet, 

Robotskapade Kinaförgreningar